

Wydarzenia 

 Demetriusz I Poliorketes rozbił flotę egipską w bitwie pod Salaminą Cypryjską
 Antygon I Jednooki, założyciel macedońskiej dynastii Antygonidów, przybrał tytuł króla
 Antygon Jednooki dokonał nieudanego ataku na Egipt
 Lizymach, dotychczasowy satrapa Tracji, przybrał tytuł króla.